Czas surferów – film
 Czas surferów – ścieżka dźwiękowa